Майк Гартмен (,  7 лютого 1967, Детройт) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції лівого нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1983 року виступами за команду «Нью-Йорк Рейнджерс».

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 131-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Вінніпег Джетс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 418 матчів у НХЛ, включаючи 21 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1994.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Детройта
Американські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Спортсмени з Мічигану